Бли́жнє (до 1945 року — Бай-Буга, ) — село в Україні, у складі Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим.

Села Автономної Республіки Крим